Черноглазов — фамилия; имеет женскую форму Черноглазова.
 Черноглазовы — русский дворянский род, известный с последней четверти XVII века.
 Черноглазов, Александр Григорьевич (1804—1854) — русский издатель.
 Черноглазов, Владимир Григорьевич (1807—1886) — русский юрист, судебный деятель, сенатор Правительствующего Сената, член Верховного уголовного суда, действительный тайный советник.
 Черноглазов, Константин Алексеевич (1910—ум. не ранее 1972 и не позднее 1985) — конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.
 Черноглазов, Порфирий Дмитриевич (1856—1939) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Черноглазов, Сергей Юрьевич (1947—2018) — советский и российский театральный актёр, артист Северодвинского драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации (1998).